Název Dubysa může znamenat:

 Dubysa – řeka na západě Litvy, pravý přítok Němenu
 Dubysa – říčka na severu Litvy, levý přítok řeky Daugyvenė
 Dubysa – říčka na severu Litvy, levý přítok řeky Mūša